Sordo Madaleno ist der Familienname folgender Personen:

 Javier Sordo Madaleno Bringas (* 1956), mexikanischer Architekt, siehe Javier Sordo Bringas
 Juan Sordo Madaleno (1916–1985), mexikanischer Architekt